Ludwik III Młodszy (835-882) – król wschodniofrankijski 876-882
 Ludwik III (863-882) – król zachodniofrankijski 879-882
 Ludwik III Pobożny (1151/2-1190) – landgraf Turyngii 1172-1190
 Ludwik III (1166-1241) – hrabia Wirtembergii 1181-1240
 Ludwik III (1330-1384) – hrabia Nevers i Rethel 1346-1384; hrabia Flandrii jako Ludwik II
 Ludwik III Wittelsbach (1378-1436) – elektor Palatynatu 1410-1436
 Ludwik III (1403-1434) – książę Andegawenii, hrabia Maine i Prowansji 1417-1434
 Ludwik III lubiński (zm. 1441) – książę lubiński 1420-1441
 Ludwik III Gonzaga (1414-1478) – markiz Mantui 1444-1478
 Ludwik III de Montpensier (1513-1582) – książę Montpensier 1561-1582
 Ludwik III (1554-1593) – książę Wirtembergii 1568-1593
 Ludwik III Burbon-Condé (1668-1710) – książę Condé 1709-1710
 Ludwik III (1806-1877) – wielki książę Hesji-Darmstadt 1848-1877
 Ludwik III (1845-1921) – król Bawarii 1913-1918